Supercoppa brasiliana 2018 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa brasiliana 2018 – torneo di pallavolo maschile